La Lega Nazionale B 1954-1955, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria dell'Urania Ginevra.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1955-1956
      Retrocessa in Prima Lega 1955-1956

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione

Spareggio retrocessione

Calendario

Verdetti finali 
 Urania Ginevra e Sciaffusa promosse in Lega Nazionale A.
 Locarno e Yverdon Sport retrocesse in Prima Lega.

Bibliografia 
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1954 e 1955.
 L'Express, annate 1954 e 1955.
 L'Impartial, annate 1954 e 1955.
 Le Temps, annate 1954 e 1955.
 Tribune de Lausanne, annate 1954 e 1955.

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1955 2